Халатлако има више значења:

 Општина Халатлако (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Халатлако (Халатлако, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Халатлако (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику